DSUB steht für:
 Bahnhof Bad Schlema (DS100-Code)

D-Sub steht für:
 D-subminiature (auch DSub bzw. D-Sub), weitverbreitete Bauform eines Steckersystems nach IEC 807-2

Abkürzung